Кубок португальської ліги 2015–2016 — 9-й розіграш Кубка португальської ліги (також відомий як Таша да Ліга). У змаганні брали участь 37 команд. Титул здобула лісабонська Бенфіка.

Перший раунд 
Жеребкування відбулось 4 липня 2015 року.

| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>1 серпня 2015

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>2 серпня 2015

|}

Другий раунд 
Жеребкування відбулось 4 липня 2015 року.

| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>16 вересня 2015

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>23 вересня 2015

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>10 жовтня 2015

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>11 жовтня 2015

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>12 жовтня 2015

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>21 жовтня 2015

|}

Груповий етап 
Жеребкування відбулось 28 жовтня 2015 року. Матчі були зіграні 15 листопада, 28-30 грудня 2015 року, 20 і 27 січня 2016 року.

Група А 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

Група D 

Результати

Півфінали 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|9 лютого 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|2 травня 2016

|}

Фінал

Посилання 
 Сторінка змагань на LPFP  
 Кубок португальської ліги на soccerway 

2015–2016
2015 у футболі
2016 у футболі
2015 у португальському спорті
2016 у португальському спорті